Działoszyn – miasto w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim
 Działoszyn – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim
 Działoszyn – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim
 Działoszyn – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim
 Działoszyn – dawna gromada w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim
 Działoszyn – dawna gromada w powiecie zgorzeleckim
 Działoszyn – stacja kolejowa w Działoszynie (powiat pajęczański)

Zobacz też 
 Dekanat Działoszyn
 Warta Działoszyn (piłka siatkowa)